Werker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred L. Werker (1896–1975), US-amerikanischer Filmregisseur
 Wilhelm Werker (1873–1948), deutscher Komponist
 David Werker (* 1985), deutscher Standup-Comedian
 Frank Werker (* 1980), bürgerlicher Name des deutschen Rappers Franky Kubrick
 Janet Werker (* 1951), kanadische Entwicklungspsychologin
 Katja Werker (* 1970), deutsche Musikerin und Autorin

Siehe auch:
 Werger